Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился с 31 января по 2 февраля 2014 года в городе Хернёсанд.

В чемпионате приняла участие 21 команда.

Чемпионом стала команда Пер Норин / Камилла Юханссон; команда выиграла чемпионат во 2-й раз в истории чемпионатов. Серебряные медали завоевала команда Karl Nordlund / Ингрид Мельдаль. Бронзовыми призёрами стала команда Андреас Прюц / София Мабергс.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы (группа A — 6 команд, группы B, C и D — по 5 команд), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

  Проходят в плей-офф
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк 
Источник:

Плей-офф 
Источник:; в скобках указаны места, с которых команды вышли в плей-офф из групп.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2014

2014
Спорт в Швеции в 2014 году
Январь 2014 года
Февраль 2014 года
Спортивные соревнования в Хернёсанде